O’Carroll () ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan O’Carroll (* 1955), irischer Komiker, Schauspieler und Autor 
 Diarmuid O’Carroll (* 1987), irischer Fußballspieler 
 Mairgréag Ní Chearbhaill (Margaret O’Carroll) († 1451), irische Adlige